Cole Albury Bears é um clube de futebol das Bahamas. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 2000–01.

Clubes de futebol das Bahamas